En Pologne, Nepomucenów peut désigner :

 Nepomucenów, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Nepomucenów, un village de la voïvodie de Łódź.